Рождение — название фильмов.
 Рождение — индийский фильм-драма режиссёра Шаджи Каруна.
 Рождение — фильм Джонатана Глэйзера.